Mander (Bandung), plaats in het bestuurlijke gebied Serang, Bantam, Indonesië.
 Mander (Tambakboyo), plaats in het bestuurlijke gebied Tuban, Oost-Java, Indonesië.
 Mander (Tubbergen), buurtschap van de Twentse gemeente Tubbergen, Overijssel, Nederland.
 Mander (taal), bijna uitgestorven Papoeataal gesproken in Irian Jaya.

Zie ook 
 Karel van Mander (1548–1606), kunstschilder en schrijver van Vlaamse afkomst.